Джордж Микеш (, ; 15 февраля 1912, Шиклош — 15 или 30 августа 1987, Лондон) — английский писатель- венгерского происхождения. Знаменит своей юмористической книгой «Как быть иностранцем» ().

Биография 
Родился в городе Шиклош в 1912 году, после смерти отца переехал с матерью в Будапешт. Поступил в Будапештский университет и получил степень доктора юриспруденции. По окончании учёбы работал журналистом. В 1938 году был направлен в Лондон освещать события вокруг подписания Мюнхенского соглашения, нашёл там работу в газете и остался на всю жизнь.

Большинство его книг имеют юмористический характер, его репризы исполнялись в советской телевизионной передаче «Кабачок 13 стульев», однако, он также написал книги о концлагерях (1945) и о тайной полиции Венгрии (1959).

Был дважды женат, сын от первого брака и дочь от второго. Увлекался кулинарией и игрой в теннис.

Публикации на русском языке 
 Микеш Джордж. Как быть иностранцем. Шекспир и я. Самое смешное. Пер. с английского А. Ливерганта, Е. Малыхиной. М.: Б. С. Г.-Пресс, 2007.
 Как превратить родовой замок в дворец-музей в соавторстве с Джон Герцог Бедфордский. В кн: Джон Герцог Бедфордский, «Рождённый в рубашке. Мемуары» Пер. с английского Татьяны Черезовой М.: Захаров, 2002.

Библиография 
 We were There to Escape (1945)
 How to Be an Alien: A Handbook for Beginners and More Advanced Pupils (1946)
 How to Scrape Skies: The United States Explored, Rediscovered and Explained (1948)
 Wisdom for Others (1950)
 Milk and Honey: Israel Explored (1950)
 Shakespeare and Myself (1952)
 Uber Alles: Germany Explored (1953)
 Italy for Beginners (1956)
 A Study in Infamy — The operations of the Hungarian Secret Police (AVO) (1959)
 How to Be Inimitable: Coming of Age in England (1960)
 How to Tango: A Solo Across South America (1961)
 Switzerland for Beginners (1962)
 How to Unite Nations (1963)
 Germany Laughs at Herself: German Cartoons Since 1848 (1965)
 Eureka!: Rummaging in Greece (1965)
 How to Be Affluent (1966)
 Mortal Passion (1976)
 Boomerang: Australia Rediscovered (1968)
 The Prophet Motive: Israel Today and Tomorrow (1969)
 The Land of the Rising Yen: Japan (1970)
 Humour in Memoriam (1970)
 Any Souvenirs?: Central Europe Revisited (1971)
 The Spy who Died of Boredom (1973)
 How to Be Decadent (1977)
 Tsi-Tsa: The Biography of a Cat (1978)
 English Humour for Beginners (1980)
 How to Be Seventy: An Autobiography (1982)
 How to Be Poor (1983)
 Arthur Koestler; the story of a friendship (1983)
 How to Be a Guru (1984)
 How to Be God (1986)
 The Riches of the Poor: Who’s WHO (1987)

Источник 
 Penguin Readers Factsheet (англ.)

Примечания

Ссылки 
 

Юмористы Венгрии
Юмористы Великобритании
Сценаристы кабачка «13 стульев»